Рика́рди () — итальянская фамилия.
 Рикарди, Пабло (род. 1962) — аргентинский шахматист, гроссмейстер.
 Рикарди Салинас, Марио (1921—2005) — чилийский ботаник, специалист по таксономии рода Мальзербия.

См. также 
 Риккарди
 Риччарди